

Toponymie 
 Chavanac est une commune française située dans le département de la Corrèze

Patronyme 
 Albert Chavanac est un homme politique français
 Robert Chavanac est un écrivain français